Jméno a příjmení Julián Gutiérrez se může vztahovat k následujícím osobnostem:

Julián Gutiérrez (1975) — mexický zápasník - judista
Julián Gutiérrez (2001) — mexický zápasník - judista